Грох:

Персоналии 

 Грох, Маркус () — немецкий пианист;
 Грох, Мирослав (род. 1932) — чешский историк и профессор истории Карлова университета. 
 Грох, Якоб (1855—1917) — австрийский художник, график.

Мифология 

 Грох — в армянской мифологии дух смерти;